1931 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 В январе в Москве выходит первый номер журнала «Пролетарское кино», издававшегося с 1929 года под названием «Кино и жизнь», позднее, в 1933—1935 годах — «Советское кино», а с января 1936 — «Искусство кино» (с перерывом с июля 1941 по октябрь 1945). Журнал продолжает выходить до сих пор, являясь сегодня единственным в России ежемесячным искусствоведческим аналитическим журналом.

 15 апреля в Москве в помещении выставочного зала товарищества «Художники» (Кузнецкий мост, 11) открылась первая выставка общества «Союз Советских художников». Среди 348 работ 54 участников экспонировались произведения Михаила Авилова, Абрама Архипова, Константина Богаевского, Петра Бучкина, Витольда Бялыницкого-Бируля, Митрофана Грекова, Николая Дормидонтова, Дмитрия Кардовского, Петра Котова, Аркадия Пластова, Константина Рудакова, Аркадия Рылова, Василия Сварога, Рудольфа Френца и других художников.

 12 мая в Москве в Музее Революции СССР (ул. Тверская, 59) открылась выставка «Социалистическое строительство в изобразительном искусстве». Среди 128 работ 76 участников экспонировались произведения Ростислава Барто, Исаака Бродского, Георгия Верейского, Игоря Грабаря, Рудольфа Френца и других художников.

 1 августа в Москве в Парке культуры и отдыха открылась «Антиимпериалистическая выставка». Среди 476 работ 175 участников экспонировались произведения Самуила Адливанкина, Фёдора Богородского, Сергея Герасимова, Александра Дейнеки, Александра Осмёркина и других художников.

 Выставка работ художников, командированных в районы индустриального и колхозного строительства, открылась в Москве.

Родились 
 7 мая — Брусиловский, Миша Шаевич, российский советский живописец, график, Заслуженный художник РСФСР. 
 16 февраля — Добрякова Ирина Михайловна, советский российский живописец.
 15 марта — Левант Владислав Львович, российский советский живописец, график, Заслуженный художник РСФСР (ум. в 1978).
 8 апреля — Егошин Герман Павлович, советский российский живописец (ум. в 2007).
 26 апреля — Назина Вера Ивановна, советский российский живописец.
 24 мая — Бройдо Ирина Георгиевна, советский российский живописец, график, скульптор.
 11 июля — Прошкин Владимир Викторович, русский советский живописец и график, Заслуженный художник Российской Федерации.
 2 августа — Манаков Борис Александрович, советский художник (ум. в 1993).
 3 августа — Арефьев Александр Дмитриевич, русский художник (ум. в 1978).
 22 августа — Максимов Глеб Евгеньевич, советский живописец (ум. в 1993).
 15 сентября — Шаманов Борис Иванович, российский советский живописец, график и педагог, Народный художник Российской Федерации (ум. в 2008).
 7 октября — Екубенко Юрий Фёдорович, советский скульптор (ум. в 1991).
 25 ноября — Галунов Евгений Александрович, советский живописец (ум. 1999).
 30 ноября — Рубан Николай Фёдорович, советский живописец ( ум. в 1993).

Скончались 
 12 января — Гужавин Михаил Маркелович, русский советский художник-пейзажист (род. в 1888).

Примечания

Источники 
 Каталог 1-й выставки общества «Союз Советских художников». М., Художник, 1931.
 Каталог выставки «Социалистическое строительство в изобразительном искусстве». М., Музей Революции СССР, 1931.
 Каталог антиимпериалистической выставки, организованной Федерацией объединений советских художников. М.-Л., Огиз-Изогиз, 1931. 
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. London, Izomar Limited, 1998.
 Иванов С. Хронология. Каталоги выставок // Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. С.382-383, 440.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007.
 Vern G. Swanson. Soviet Impressionist Painting. Woodbridge, England: Antique Collectors' Club, 2008. ISBN 1-85149-549-5, ISBN 978-1-85149-549-8.

Изо
История искусства СССР по годам